Herreromyces är ett släkte av svampar. Herreromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Herreromyces